A Taça de Santiago Sul (Praia) de 2016–17 foi a edição da Taça de Santiago Sul, competição sob alçada de Associação Regional de Futebol de Santiago Sul. O temporada iniciado na 25 de novembro e terminado em 31 de março.

Foi o primeiro tempo com expansão ver 22 clubes.

O Sporting Clube da Praia venceu sobre Os Garridos de São Domingos e sagrando-se campeão da Taça pela primeiro vez. O Sporting Praia foi além campeão regional, Os Garridos, finalista de taça regional foi qualificado com venceador Sporting Praia em Super Taça de Santiago Sul de 2017. Além foi o último tempo que não venceador qualificado ver Taça de Cabo Verde foi cancelado.

Equipas Participantes

Primeira Divisão 
(12 Equipas)
 Académica da Praia
 Bairro - Craveiro Lopes (ou Bairro Novo do Oeste)
 Benfica da Praia (Benfiquinha)
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 Garridos - Concelho de São Domingos
 Eugenio Lima FC
 Sporting Clube da Praia
 Tchadense - Achada de Santo António
 CD Travadores
 Vitória FC

Segunda Divisão 
(12 Equipas)
Asa Grande
GDRC Delta
Fiorentina de Calabaceira
Kuminidade
Relâmpago
Ribeira Grande
AD Tira Chapéu
Unidos dos Norte
 GD Varanda - Achadinha de Baixo
Vilanova (ou Vila Nova)

Primeira ronda
Os jogos foram disputados a 25, 26 e 27 de Novembro de 2016.

Otavo de final
Os jogos foram disputados a 22, 23, 28 e 29 de Dezembro de 2016. O jogos de Os Garridos x Boavista e Sporting Praia x Varanda jogarado uma dia tarde por problemas da luz. Na jogo de dia final de 2016, Varanda não disputado e Sporting Praia efetivamente venceu e disputado ver próxima rodada.

Quartos de finais
Os jogos foram disputados a 18 e 25 de Janeiro e 21 de Fevereiro

Semifinais 
Os jogos foram disputados a 12 e 13 de Abril de 2017.

Final

Campeão

Fontes
  

Taça de Santiago Sul
Santiago Sul Taca
Santiago Sul Taca
Santiago Sul Taca